Rosedale kan syfta på följande platser:

Australien 

 Rosedale (ort i Australien), New South Wales, Cooma-Monaro,

USA 

 Rosedale (ort i USA, Indiana), Parke County, 
 Rosedale (ort i USA, Louisiana), Iberville Parish, 
 Rosedale (ort i USA, Maryland), Baltimore County, 
 Rosedale, Mississippi, countyhuvudort, Bolivar County, 
 Rosedale, Kalifornien, ort, Kern County, 
 Rosedale (ort i USA, Washington), Pierce County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar